Gaula – sołectwo (freguesia) w gminie Santa Cruz na portugalskiej Maderze
 Gaula – rzeka w Norwegii w okręgu Vestland
 Gaula – rzeka w Norwegii w okręgu Trøndelag
 Gaula – rzeka w Indiach, dopływ Gangesu